Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Fiedotow – radziecki dyplomata
 Gieorgij Fiedotow – prawosławny teolog
 Grigorij Fiedotow – rosyjski piłkarz
 Paweł Fiedotow – rosyjski malarz
 Władimir Fiedotow – rosyjski piłkarz
 Tatjana Fiedotowa () – odtwórczyni roli Gulczataj w filmie Białe słońce pustyni